Joas Siahaija (Maastricht, 17 mei 1985) is een Nederlandse oud-voetballer van Molukse afkomst, die als middenvelder speelde bij MVV Maastricht en Helmond Sport. Siahaija speelde zijn laatste wedstrijd, FC Emmen - Helmond Sport (1-3), op 25 september 2009.

Clubstatistieken

Zie ook
Lijst van spelers van Helmond Sport
 Lijst van spelers van MVV

Nederlands voetballer